RPP peut désigner :
 Rassemblement populaire pour le progrès, un parti politique de Djibouti ;
 Revue politique et parlementaire, une revue politique publiée en France.